

Торхани — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Торхани — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Торхани — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Торхани — присілок, Шумерлинський район, Чувашія